Alain Ficini (1950), homme politique monégasque ;
 Fabrizio Ficini (1973), joueur italien de football.